

Z 

Z
Musiklabel Z